

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Bieganowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Radziejów 
 Bieganowo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Środa Wielkopolska 
 Bieganowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Kołaczkowo

Zobacz też 
 Bieganów